Marbella Cup de 2013 foi a 4ª edição da Marbella Cup (a primeira com uma equipe brasileira), sendo realizada entre os dias 4 e 10 de Fevereiro de 2013.

Equipes 
 Clube Atlético Paranaense
 Dinamo București
 Dynamo Kyiv
 Lech Poznań
 Ludogorets Razgrad
 Oțelul Galați
 Rapid București
 Torpedo Kutaisi

Jogos

Resultado Final

Ligações externas 
 Website Oficial
 gazetadopovo.com.br/ Atlético-PR vence e está na final da Marbella Cup
 lancenet.com.br/ Atlético Paranaense conquista o título da Marbella Cup, no Sul da Espanha 

Marbella Cup